Nyaturu peut désigner :
 les Nyaturu, un peuple de Tanzanie
 le nyaturu, une langue bantoue